Hans (von) Schack er navnet på flere medlemmer af adelsslægten Schack:

 Hans Schack (rigsfeltherre) (1609-1676) – rigsfeltherre og 1. lensgreve
 Hans Schack (generalløjtnant) (1642-1706) – generalløjtnant, hvid ridder og kommandant i Kastellet (Hans Christian Schack)
 Hans Schack (finansdeputeret) (1676-1719) – lensgreve og finansdeputeret
 Hans Schack (gehejmeråd) (1735-1796) – lensgreve og gehejmeråd
 Hans Schack (1786-1814) – lensgreve
 Hans Schack (1852-1905) – lensgreve
 Hans Schack (hofjægermester) (1930-2000) – hofjægermester og teolog, sidste Schack-generation som ejer Schackenborg

Andre personer med navnene Hans Schack:
 Hans Schack Knuth (1787-1861), greve og amtmand
 Hans Egede Schack (1820-1859), politiker og embedsmand
 Michael Hans greve Schack, journalist og musiker, bedre kendt som Mik Schack